Николай Андреевич Спиридонов (род. 4 апреля 1995, Санкт-Петербург) — российский киноактёр.

Биография 
Николай Спиридонов родился 4 апреля 1995 года в Санкт-Петербурге.

Во время учёбы во втором классе был замечен ассистентом режиссёра, приглашён на пробы и получил роль в короткометражном фильме «Путь» Светланы Шиманюк. По рекомендации участвовавшего в работе над фильмом художника Владимира Светозарова, был приглашён Андреем Кравчуком на роль Вани Солнцева в фильме «Итальянец». После этого снимался в фильмах «Счастье» и «Полумгла».

Так началась карьера юного актёра. После выхода «Итальянца» Колю стали приглашать в другие картины. Он снялся в сериале «Трое с площади Карронад», съёмки которого прошли в Севастополе и закончились в 2008 году, блестяще сыграв роль Тимселя. После этого была картина «Можно я буду звать тебя мамой?», где Коле досталась его «коронная» роль беспризорника Васи Найдёнова. Помимо этих фильмов юный актёр снялся и в других фильмах, таких как «Волки», «Платина-2», «Янтарный барон», «Ликвидация» и других.

В 2010 году вышли «Семейная история» и «Иллюзия охоты», где Коля сыграл далеко не последние роли. Наконец, летом прошли съёмки сериала «Олимпийская деревня», в котором актёр исполнил главную роль Серёжи — мальчика из неблагополучной семьи, мечтающего стать футболистом.

Фильмография 
  — Путь
 2005 — Итальянец — Ваня Солнцев
 2005 — Полумгла — Кешка
  — Ликвидация — Мишка Карась
 2007 — Янтарный барон
  — Азиат — Иван в детстве
  — Трое с площади Карронад — Тим
  — Можно я буду звать тебя мамой? — Вася Найдёнов
  — Волки — Шурка
  — Платина-2 — Сашка Проценко
  — Семейная история — Федя Железнов
 2010 — Иллюзия охоты — Чигирь
  — Товарищи полицейские — 
  — Олимпийская деревня
 2013 — Василиса — Гришка
 2014 — Чужой (сериал)
 2014 — Ленинград 46 — беспризорник Студенец
 2015 — Спутники — Колька
 2016 — Иван — сосед Ивана

Награды 
 Кинофорума «Амурская осень» — приз за лучшую детскую роль (в фильме «Итальянец»)
 XIV Открытый фестиваль стран СНГ и Балтии «Киношок» — приз за лучшую детскую роль (в фильме «Итальянец»)
 14-й Открытый фестиваль стран СНГ и Балтии «Киношок»: детское жюри конкурса «Киномалышок» особо отметила фильм «Итальянец», который был признан лучшим, а также получил приз за лучшую детскую роль, которая досталась юному актёру Коле Спиридонову.
 Приз (статуэтка Евгения Леонова) за «Лучшую актёрскую работу в дебютном отечественном фильме» (фильм «Итальянец»).

Примечания

Ссылки 
 Николай Спиридонов: Профиль на сайте ruskino.ru
 Однажды Коля Спиридонов проснулся итальянцем: Актёр категории «ребёнок» // Портал «Культура».
 

Актёры России
Дети-актёры России